Julia Simon (ur. 9 października 1996 w Albertville) – francuska biathlonistka, srebrna medalistka olimpijska, czterokrotna medalistka mistrzostw świata oraz trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów i mistrzostw Europy.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2014 roku, startując na mistrzostwach Europy w Novym Měscie, gdzie zajęła 24. miejsce w biegu indywidualnym i pościgowym oraz 26. miejsce w sprincie. W tym samym roku wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów w Presque Isle, zdobywając tam złoty medal w sztafecie i brązowy w sprincie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Mińsku zdobyła kolejny złoty medal w sztafecie. 

W Pucharze Świata zadebiutowała 14 stycznia 2017 roku w Ruhpolding, zajmując 44. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła dzień później w tej samej miejscowości, kiedy zajęła 39. miejsce w biegu pościgowym. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła 5 grudnia 2019 roku w Östersund, kończąc rywalizację w biegu indywidualnym. Wyprzedziły ją jedynie jej rodaczka, Justine Braisaz i Julija Dżima z Ukrainy. W sezonie 2020/2021 zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji biegu masowego.

Podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku wspólnie z Antoninem Guigonnatem zdobyła złoty medal w pojedynczej sztafecie mieszanej. Był to pierwszy w historii złoty medal dla Francji w tej konkurencji. Była też między innymi piąta w biegu masowym na rozgrywanych rok wcześniej mistrzostwach świata w Anterselvie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca na podium drużynowo

Bibliografia 
 
 

Francuskie biathlonistki
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Ludzie urodzeni w Albertville
Urodzeni w 1996